Cusi ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Cusi (1780–1864), italienischer Architekt und Geometer
 Jhon Cusi (* 1985), peruanischer Leichtathlet